A Autoestrada A20 é uma autoestrada da Itália que conecta Messina à província de Palermo. Apesar de conhecida como Messina-Palermo, ela na verdade termina em Buonfornello. É necessário percorrer mais 46 km pela A19 para chegar à capital da Sicília. Seu percurso de 183 km, é gerido pela Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Percurso

Ver também
 Lista de autoestradas da Itália

Autoestradas da Itália